

Persone 
 Ger Senden (1971) – calciatore olandese

Geografia

Germania 
 Senden – città del circondario di Nuova Ulma (Baviera)
 Senden – città del circondario rurale di Coesfeld (Renania Settentrionale-Vestfalia)